Ťiang-čcheng může být:

 Ťiang-čcheng (Jün-nan) – autonomní okres v městské prefektuře Pchu-er v čínské provincii Jün-nan;
 Ťiang-čcheng (Kuang-tung) – městský obvod v městské prefektuře Jang-ťiang v čínské provincii Kuang-tung.